Neue Sorge ist der Name folgender Ortschaften:
 Neue Sorge (Altenburg), Ortsteil von Altenburg in Thüringen
 Neue Sorge (Ebersbach-Neugersdorf), Ortsteil der Stadt Ebersbach-Neugersdorf
 Neue Sorge (Großschönau), Ortslage von Waltersdorf in Sachsen
 Neue Sorge (Königsberg), ehemaliger Stadtteil in Königsberg im einstigen Preußen
 Neue Sorge (Lindau), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt in Sachsen-Anhalt
 Neue Sorge, früherer Name des Ortsteils Sorge der Gemeinde Leutersdorf in Sachsen

Siehe auch:
 Neuensorg
 Neusorg
 Neusorge